Цзяочжоувань — бухта в Жёлтом море у южного берега Шаньдунского полуострова (Китай). Ширина у входа около 6 км, в средней части 24 км. Глубина до 12 м. В суровые зимы замерзает. У входа в бухту — город и порт Циндао.

Климат 
Климат в районе залива Цзяочжоувань влажный, муссонный. Среднегодовая температура — +12,4 °C. Летом душно, часто идут дожди, средняя температура августа — +25,3 °C; зимой — сильные ветра, но не очень холодно, средняя температура января −0,9 °C. Самое комфортное время — осень и весна. Средний уровень годовых осадков — 720 миллиметров, максимум приходится на июль — 177,1 мм.

История 
Археологические находки свидетельствуют о том, что люди селились в этом районе ещё 6000 лет назад. Местность многократно упоминается в различных китайских источниках. Так, именно отсюда в 221 году до н. э. после объединения Китая первый император Цинь, Цинь Шихуан, отправлял корабли в Корею и Японию. Во времена империи Юань залив Цзяочжоувань стал южной оконечностью Цзяочжоу-Лайчжоуского канала, прорытого через основание Шаньдунского полуострова. При империи Мин эти места были важной военно-морской базой, носившей название Цзяоао.

В 1890-е годы империя Цин решила создать на этом месте военное укрепление, защищающее страну от атак с моря. 14 июня 1891 года на южном берегу бухты был основан город Циндао, однако строительство его продвигалось довольно медленными темпами.

Воспользовавшись политической слабостью Китая, Германия 6 марта 1898 года приобрела территорию Цзяо-Чжоу с целью расширения своего влияния в Китае и для противодействия растущей мощи Японии и других великих держав в этом регионе. Помимо города Циндао в состав колонии была включена вся акватория залива Цзяочжоувань и некоторые острова. Вокруг границы Цзяо-Чжоу была выделена 50-ти километровая нейтральная зона. За 16 лет Германия превратила Циндао в стратегически важный порт. Здесь базировалась немецкая Императорская Восточно-азиатская крейсерная эскадра, проводящая военные операции по всему Тихому океану.

7 ноября 1914 Япония захватила Циндао и залив Цзяочжоувань. И только по итогам Вашингтонской конференции была вынуждена 4 февраля 1922 года подписать соглашение о возвращении этой территории Китаю.

В настоящее время на берегах залива Цзяочжоувань расположена городская агломерация Циндао с населением 7,5 миллионов человек.

Мосты и туннели 

В 2011 году открыт автомобильный Циндаоский мост через залив. Шестиполосный мост пересекает северную часть залива Цзяочжоу, соединяя город Циндао с пригородным промышленным районом Хуандао. Длина моста составляет около 42,5 километра. По состоянию на январь 2011 года, Циндаоский мост является самым длинным мостом через водное пространство.

Одновременно был открыт шестиполосный , пересекающий под водой залив Цзяочжоувань южнее, в самом узком месте, у входа в залив. Строительство туннеля продолжалось пять лет. Длина всего сооружения составляет 6,17 км, сам туннель имеет протяжённость 5,55 км, из них 3,3 км проходит под водой. Мост и туннель были спланированы как единая транспортная сеть соединяющая берега залива.

Литература 
 

Заливы Жёлтого моря
Заливы Китая